W Polsce 
 Lejkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Wielbark 
 Lejkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo
 Lejkowo – gromada